Alfonso V es el nombre de varios reyes:

 Alfonso V de León (944? - 1028), rey de León y Galicia;
 Alfonso V el Magnánimo (1396 - 1458), rey de Aragón, Valencia, Mallorca, Sicilia, Cerdeña y Nápoles, y conde de Barcelona;
 Alfonso V el Africano (1432 - 1481), rey de Portugal;
 Alfonso V de Ribagorza (c. 1358 - 1422), duque de Gandía, conde de Denia y conde de Ribagorza.